La Alianza Corporativa  es una corporación ficticia perteneciente a las películas de la Guerra de las Galaxias.

La Alianza Corporativa tenía su sede en el planeta Koorivar y su líder era Passel Argente. La Alianza Corporativa se unió a la Confederación de Sistemas Independientes en los años de las Guerras Clon.

Entre sus más importantes contribuciones en droides de batalla destacan los tanques de la Alianza Corporativa, unos tanques que se asemejan a caracoles, de 6 metros. que fueron puestas a prueba en los planetas Geonosis y en Kashyyyk.

La Alianza Corporativa perdió la guerra al igual que las demás empresas separatistas y sus líderes fueron asesinados en el planeta Mustafar a manos de Darth Vader.

Organizaciones de Star Wars